Lipka (powiat Kaliski), een dorp in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Kaliski
 Lipka (gemeente), een gemeente in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Złotowski
 Lipka (powiat Złotowski), een dorp in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Złotowski
 Lipka (powiat Sieradzki), een dorp in het Poolse woiwodschap Łódź, in powiat Sieradzki
 Lipka (powiat Zgierski), een dorp in het Poolse woiwodschap Łódź, in powiat Zgierski
 Lipka (Lublin), een dorp in het Poolse woiwodschap Lublin, in powiat Tomaszowski
 Lipka (Lubusz), een dorp in het Poolse woiwodschap Lubusz, in powiat Nowosolski
 Lipka (Mazovië), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Wołomiński
 Lipka (Neder-Silezië), een dorp in het Poolse woiwodschap Neder-Silezië, in powiat Oleśnicki
 Lipka (Pommeren), een gehucht in het Poolse woiwodschap Pommeren, in powiat Sztumski
 Lipka (West-Pommeren), een dorp in het Poolse woiwodschap West-Pommeren, in powiat Stargardzki

Zie ook
Lipka-Tataren